Plusieurs localités sont appelées  Queen's Park ou Queens Park, dont :

Au Canada :
 Queen's Park (Toronto), le site de l'Assemblée législative de l'Ontario.
 Queen's Park (métro de Toronto), une station de métro de Toronto au-dessous de l'Assemblée législative.
 Calgary Queens Park, un district électoral albertain.

Au Pays de Galles :
 Queen's Park (Pays de Galles) est un club gallois de football.
En Angleterre :
 Queen's Park (Londres), un secteur du nord-ouest de Londres.
 Queen's Park, station du métro de Londres qui y est située.
Les Queens Park Rangers FC sont un club anglais de football.
 Centre de Queens Park, à Aylesbury dans le Buckinghamshire.
 Queens Park, un parc public dans la ville de Swindon.
En Écosse :
 Queen's Park, un parc de la ville de Glasgow.
 Le Queen's Park FC est un club écossais de football.

En Australie :
 Queens Park (Nouvelle-Galles du Sud)
 Queens Park (Victoria)
 Queens Park (Australie occidentale), une banlieue de la ville de Perth.
 Gare de Queens Park (Perth), une gare de la compagnie Transperth.

À Grenade :
 Queen's Park (Grenade), un stade de cricket.